Portogallo – Stato dell'Europa occidentale
 Portogallo – frutto dell'arancio
 Marco Portogallo – compositore portoghese